Gunung Singgahmata kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Singgahmata (berg i Indonesien, lat 5,06, long 96,39), Aceh, 
 Gunung Singgahmata (berg i Indonesien, lat 3,81, long 96,86), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar